Уолтон, ():

Персоналии

Носители фамилии 
 Уолтон, Анна (род. 1980) — английская актриса.
 Уолтон, Билл (род. 1952) — американский баскетболист.
  — американский актёр.
 Уолтон, Джесс (род. 1949) — американская телевизионная актриса.
 
 Уолтон, Джим (род. 1948) — американский бизнесмен, сын Сэма и Хелен Уолтонов.
 Уолтон, Джонни (1928—1979) — английский футболист.
 Уолтон, Дуглас (1898–1988) — британский политик, руководитель Коммунистической партии Южной Африки (1928—1929).
 Уолтон, Дэвид (род. 1978) — американский актёр, кинопродюсер и певец.
 Уолтон, Исаак (1593—1683) — английский писатель.
 Уолтон, Люк (род. 1980) — американский баскетболист.
 Уолтон, Марк (род. 1968) — американский кинооператор, сценарист, актёр озвучивания.
 Уолтон, Питер (род. 1959) — английский футбольный арбитр.
 Уолтон, Сэм (1918—1992) — американский бизнесмен, основатель сетей магазинов Wal-Mart и Sam’s Club, отец Джима Уолтона.
 Уолтон, Тасма (род. 1973) — австралийская актриса.
 Уолтон, Тревис (род. 1953) — американец, утверждающий, что был похищен НЛО.
 Уолтон, Тони (1934—2022) — британский художник по костюмам и декорациям.
 
 Уолтон, Фредерик 
 Уолтон, Хелен (урожд. Робсон; 1919—2007) — вдова Сэма Уолтона и мать Джима Уолтона.
 Уолтон, Чарльз (1870—1945) — английский колдун и маг, якобы обладавший даром ясновидения, известен как жертва жестокого убийства, потрясшего общественность (дело не раскрыто).
 Уолтон, Эдвард (1860—1922) — шотландский художник-постимпрессионист и реалист.
 Уолтон, Эрнест Томас Синтон (1903—1995) — ирландский физик, лауреат Нобелевской премии по физике (1951 год).

Носители имени 
 Уокер, Уолтон Гаррис (1889—1950) — американский военачальник
 Форд, Уолтон (род. 1960) — современный американский художник-натуралист
 Эллер, Уолтон (род. 1982) — американский спортсмен-стрелок, Олимпийский чемпион 2008 года

Топонимы

Англия 
 Уолтон (Саффолк) — деревня в Саффолке
 Уолтон-на-Темзе — город в Суррее

США

См. также 
 «Уолтоны» — американский телесериал.